Евгений Майоров:
 Майоров, Евгений Александрович (1938—1997) — советский хоккеист, спортивный комментатор.
 Майоров, Евгений Фёдорович (1952—2009) — советский футболист; тренер.